Пе́трюс Фердина́ндюс Йоха́ннес Сте́венсон ван Хо́йдонк (), более известный как Пьер ван Хойдонк () — нидерландский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1989 году за клуб «Розендал», за два сезона сыграв в 69 матчах чемпионата Нидерландов.

Своей игрой привлёк внимание тренерского штаба НАК Бреда, присоединившись к команде в 1991 году. За 4 года стал лидером атак и одним из лучших бомбардиров клуба, показывая среднюю результативность 0,7 мяча за игру.

С 1995 по 2006 год сменил ряд клубов, нигде не проводя более 2 сезонов.

В 2002 году в составе «Фейеноорда» выиграл Кубок УЕФА, был признан футболистом года в Нидерландах. Стал известен мастерским исполнением штрафных ударов.

Завершил профессиональную карьеру в 2007, выступая за «Фейеноорд».

Выступления за сборную 
Первый официальный матч за сборную Нидерландов провёл 14 декабря 1994 года против сборной Люксембурга (победа голландцев 5:0), последний — против Андорры, завершившийся со счётом 3:0 в пользу «оранжевых». В форме национальной сборной сыграл в 46 матчах, отметившись 14 голами.

Принимал участие в чемпионате мира 1998 года во Франции, чемпионатах Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах и 2004 года в Португалии.

Достижения

Командные 
 «Селтик»
 Обладатель Кубка Шотландии (1): 1994/95

 «Фейеноорд»
 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2001/02

 «Фенербахче»
 Чемпион Турции '(2): 2003/04, 2004/05

 Нидерланды
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2000, 2004

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Шотландии: 1995/96
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА: 2001/02
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов: 2001/02
 Футболист года в Нидерландах: 2002

Статистика выступлений

Личная жизнь 
Сын — Сидни, также футболист.

В мае 2008 года Хойдонк стал жертвой мошенников, лишившись почти 2,5 млн. евро: ему предлагали вложиться в китайскую текстильную компанию, которой не существовало в природе.

Примечания

Ссылки 
 Пьер ван Хойдонк на сайте National-Football-Teams.com
 Пьер ван Хойдонк на сайте footballdatabase.eu
 Пьер ван Хойдонк на сайте footballplayers.ru

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Розендал»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Фенербахче»